Александър Андреев може да се отнася за:
 Александър Андреев (1879–1971) – български скулптор
 Александър Андреев (1883–1928) – български революционер, войвода на Вътрешната македоно-одринска реолюционна организация
 Александър Андреев (р. 1956) – български журналист, писател и преводач